Un Homme pas comme les autres peut désigner :

 Un homme pas comme les autres, une nouvelle de Anton Tchekhov.
 Un homme pas comme les autres (Trouble Along the Way), un film américain réalisé par Michael Curtiz en 1953.